António José de Ávila pode referir uma das seguintes personalidades:
António José de Ávila, 1.º conde de Ávila, 1.º marquês de Ávila e duque de Ávila e Bolama, político português;
António José de Ávila Júnior, sobrinho do anterior, 2.º marquês de Ávila, político português;
António José de Ávila (1853), militante anarquista.

Desambiguações de antropônimos